Мікроліт (археологія)
 Мікроліт (мінерал)